Az 1982-es kupagyőztesek Európa-kupája-döntőben, a KEK 22. döntőjében a spanyol FC Barcelona, és a belga Standard Liège mérkőzött Barcelonában. A mérkőzést a hazai közönség előtt játszó katalán csapat nyerte 2–1-re. A Barcelonának ez volt a második KEK-győzelme, korábban 1979-ben nyerte a meg a kupát.

A spanyol csapat részt vehetett az 1982-es UEFA-szuperkupa döntőjében.

A mérkőzés

Kapcsolódó szócikkek 
 1981–1982-es bajnokcsapatok Európa-kupája
 1981–1982-es UEFA-kupa
 1982-es UEFA-szuperkupa

Források
 
 

Kupagyőztesek Európa-kupája-döntők
Kupagyőztesekeurópakupájadöntő
Az FC Barcelona mérkőzései